El Jordán (span. für „der Jordan“) bezeichnet:

 El Jordán (Otavalo), Parroquia urbana im Kanton Otavalo, Provinz Imbabura, Ecuador
 Name einer Kirche in Otavalo
 ein Corregimiento im Municipio San Carlos im Departamento Antioquia, Kolumbien